Šimůnek ist der Familienname folgender Personen:

 František Šimůnek (* 1910), tschechoslowakischer Skisportler
 Jan Šimůnek (* 1987), tschechischer Fußballspieler
 Jaromír Šimůnek (* 1955), tschechoslowakischer Biathlet
 Ladislav Šimůnek (1916–1969), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Otakar Šimůnek (1908–1972), tschechoslowakischer Politiker